Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie kupiańskim
 Wyszniwka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie czornobajiwskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie iczniańskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie kompanijiwskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie krasnoperekopskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie pohrebyszczenskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie michajłowskim
 Wyszniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim